

Aves 
Autillo es el nombre común de varias aves de la familia Strigidae, del orden de las estrigiformes o aves rapaces nocturnas. 

Las siguientes especies se denominan habitualmente autillos: 

Las más de 60 especies del género Otus, en particular el autillo europeo Otus scops. 
Pyrroglaux podarginus, autillo de las Palau.
Gymnoglaux lawrencii, autillo de Cuba.
Género Ptilopsis.

Inquisición española 
 Autillo es el nombre que recibe el auto de fe que se realiza discretamente en las dependencias del Santo Oficio.

Strigidae